Кобилев — фамилия; имеет женскую форму Кобилева.